Elektroimpulsgerät bezeichnet
 Waffen, siehe Elektroimpulswaffe und Elektroschockpistole
 Weidezaungeräte, siehe Elektrozaun
 Geräte zum Einsatz in der Hundeausbildung, siehe Telereizgerät